Dick Lane (1899–1982) – amerykański aktor i prezenter telewizyjny
 Dick Lane, wł. Richard Douglas Lane (1926–2002) – amerykański naukowiec, kolekcjoner sztuki japońskiej
 Dick Lane (1927–2015) – amerykański polityk, kongresmen stanowy w Georgii
 Dick Lane (1927–2018) – amerykański baseballista

Zobacz też 
 Richard Lane